Alapi Gyula (1872–1936) levéltáros, újságíró, politikus
Alapi Gyula (1911–1982) jogász, különböző koncepciós perek főügyésze